Příjmení Jílková označuje více osobností:

 Eva Čujanová-Jílková (1928–2009) – česká archeoložka
 Eva Jílková-Nonfriedová (* 1923) – česká herečka, matka Michaely
 Gabriela Jílková (* 1994) –  česká cimbalistka
 Gabriela Jílková (* 1995) – česká motokárová závodnice
 Kristýna Matoušová, rozená Jílková (* 1988) – česká florbalistka a reprezentantka
 Marie Jílková (* 1977) – česká politička KDU-ČSL, poslankyně
 Markéta Jílková (* 1942) – česká prozaička 
 Michaela Jílková (* 1968) – česká moderátorka

Související články 
 Jílek (rozcestník)